Příjmení Radoň nosí více osobností:

 Bořivoj Radoň (1867–1953) – český lodní důstojník, kontradmirál rakousko-uherského námořnictva
 Jaroslav Radoň (* 1986) – český kanoista

 ženská varianta s přechýlením

 Maryša Radoňová Šárecká (1890–1958) – česká spisovatelka a novinářka, manželka Bořivoje Radoně

Česká příjmení